Kostel svatého Vojtěcha v Praze může být:

 Kostel svatého Vojtěcha (Dejvice) – v Kolejní ulici 4, součást Arcibiskupského kněžského semináře
 Kostel svatého Vojtěcha (Libeň) – secesní dřevěná stavba, v ulici U Meteoru
 Kostel svatého Vojtěcha (Nové Město) – gotický kostel ve Vojtěšské ulici (Vojtěšské čtvrti)
 Kostel svatého Vojtěcha (Staré Město) – zaniklý, stál u Prašné brány
 Kostel svatého Vojtěcha (Vysočany) – v ulici Na Balkáně

Související články 
 Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha – na Pražském hradě
 Kostel svatého Vojtěcha – rozcestník

Praha